Lax (Zwitserland), een plaats in Zwitserland
 Internationale luchthaven van Los Angeles (IATA-luchthavencode: LAX)
 LAX (televisieserie), een televisieserie over Los Angeles International Airport
 LAX (album), een Hip Hop album van de Amerikaanse rapper The Game
 LAX (sport), een afkorting voor de sport lacrosse
 Lax (stripauteur), pseudonym van de Franse stripschrijver en -tekenaar Christian Lacroix